Сент-Омер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Сент-Омер () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале